Gruschwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Gruschwitz (1954–2022), deutscher Journalist
 Günter Gruschwitz (1928–2018), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Johann David Gruschwitz (1776–1848), deutscher Textilindustrieller
 Max Gruschwitz, deutscher Journalist und politischer Aktivist

Gruschwitz ist Namensbestandteil des Unternehmens:
 Gruschwitz Textilwerke AG, Unternehmen der Textilindustrie mit Sitz in Leutkirch im Allgäu im Landkreis Ravensburg

Siehe auch:
 Kruschwitz